Jlegong (Bejen)
 Jlegong (Karangkobar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing